Хе́нчель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хенчель, Дэвид (род. 1952) — английский продюсер.
 Хенчель, Фальк (род. 1985) — немецкий актёр.
 Хенчель, Франциска (род. 1970) — немецкая хоккеистка.
 Хенчель, Эрнст (1876—1945) — немецкий гидробиолог, профессор.